Стурдза — фамилия.

 Известные носители:

 Стурдза, Александр Скарлатович (1791—1854) — дипломат и писатель на русской службе.
 Стурдза, Василий (1810—1870) — молдавский политический деятель и юрист. 
 Стурдза, Димитре (1833—1914) — президент Румынской академии (1882—1884), премьер-министр в Королевстве Румыния.
 Стурза, Ион  (род. 1960) — молдавский бизнесмен и политик; премьер-министр Молдавии (1999).
 Стурдза, Ионицэ Санду (1761—1842) — господарь Молдавского княжества с 21 июня 1822 года по 5 мая 1828 года.
 Стурдза, Михаил (1794—1884) — государственный деятель и господарь Молдавского княжества с апреля 1834 по июнь 1849 года.
 Михай Стурдза (1886—1980) — румынский дипломат, политический и государственный деятель, министр иностранных дел Румынии.
 Стурдза, Роксандра Скарлатовна (1786—1844) — дочь А. С. Стурдзы, подруга императрицы Елизаветы Алексеевны, жена дипломата А. К. Эдлинга.
 Стурдза, Скарлат Дмитриевич (1750—1816) — молдавский боярин, первый гражданский губернатор Бессарабской области.

См. также 
 Стурдза — молдавский дворянский род.